TJ Veľké Leváre (celým názvem: Telovýchovná jednota Veľké Leváre) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v obci Veľké Leváre. Založen byl v roce 1913 pod názvem Nagylevardi ST. Od sezóny 2022/23 působí ve šiestej lize Bratislavského futbalového zväzu.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu TJ Veľké Leváre s kapacitou 1 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1913 – Nagylevardi ST (Nagylevardi Sportegyesület)
 RŠK Veľké Leváre (Robotnícky športový klub Veľké Leváre)
 TJ Veľké Leváre (Telovýchovná jednota Veľké Leváre)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1964–1965: I. B trieda  – sk. Západ
 1965–1969: I. A trieda  – sk. Jih
 1977–1979: I. A trieda  – sk. Jihozápad
 1997–1998: 4. liga  – sk. B
 1998–2002: 3. liga – sk. Bratislava
 2002–2003: 2. liga
 2003–2004: 3. liga – sk. Bratislava
 2012–2015: 4. liga  – sk. B
 2015–: 4. liga  – sk. B

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1913